Aceasta este o listă cu numărul total de autostrăzi în funcție de țară din Europa. Include autostrăzi (autostrăzi cu acces controlat), clasificate ca atare de Eurostat și include și țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene dar sunt situate geografic în Europa.

Țări cu autostrăzi construite înainte de 1952

Țări cu autostrăzi construite între 1955 și 1970

Țări cu autostrăzi construite între 1971 și 1985

Țări cu autostrăzi construite între 1986 și 2000

Țări cu autostrăzi construite între 2001 și 2015 

Note: 
Datorită noilor standarde europene din 2011, în unele țări europene, numărul total de autostrăzi a scăzut. Exemple fiind Islanda forma 11 la 0, sau Estonia 115 la 0, acestea au devenit fie drumuri expres, fie autostrăzi naționale.
Acest tabel include țări care sunt situate geografic în Asia, dar sunt integrate în Sistemul Rutier European (exemplu E80 în Turcia): Armenia, Azerbaijan, Georgia și Turcia.

Țări cu autostrăzi construite între 2016 și 2025

Note

Vezi și 
 Autostrăzi în România
 Drumuri europene în România
 Lista țărilor europene după numărul total de kilometri de autostradă
 Rețeaua rutieră din România

Legături externe 
 http://www.passzwang.de/veletainhalteng.html
 http://www.motorway.cz/motorways
 
  

Liste de țări
Autostrăzi
Rețeaua internațională de drumuri europene